Кудемская узкоколейная железная дорога — лесовозная узкоколейная железная дорога в городском округе «Северодвинск» Архангельской области. Ширина колеи 750 мм. Неэлектрифицированная. Максимальная длина 108 км, эксплуатируется в настоящее время 35 км. Год открытия: 1949 год. Пассажирское движение, грузовое движение.

История 
Первый участок Кудемской узкоколейной железной дороги был открыт в 1949 году. Начальным пунктом был город Молотовск (ныне Северодвинск), общая протяжённость Кудемской узкоколейной железной дороги превышала 100 километров. На дороге возникли два главных лесных посёлка — Белое Озеро и Палозеро. Главной станцией стала станция Белое Озеро. Первоначально дорога относилась к Северодвинскому леспромхозу. В посёлке Белое Озеро размещался Кудемский лесопункт. Летом 1985 г. в леспромхозе работал студенческий строительный отряд исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова "Славяне-85" (командир С.В. Шульц). Его местом дислокации была школа на Палозере, а проводимые работы связаны с восстановлением ветки УЖД (мастер Давыдов). В 1990-е годы леспромхоз назывался Урзугским (от названия реки Большая Урзуга). По состоянию на 1997 год, он представлял собой АО «Урзугалес».

Современное состояние 

Состояние на 2005 год, леспромхоз ликвидирован, добыча леса в минимальном объёме ведётся иными организациями. Белое Озеро — главная станция железной дороги, здесь находятся депо и диспетчерская. В 2010 году узкоколейная железная дорога попала в рейтинг «10 самых красивых железнодорожных маршрутов планеты». В 2013 году был приобретен новый пассажирский вагон ВП750. В 2021 году за счёт средств городского бюджета Северодвинска был приобретён новый тепловоз ТУ8-0543.

Контактная информация 
СМУП «Белое озеро» Адрес: Архангельская область, г. Северодвинск, п. Белое Озеро. Телефоны: (81842) 2-75-42, (8184) 50-09-62 Факс: (8184) 50-09-68.

Станции и остановочные пункты

Магистральное направление 
 Станция Кудьма (нижний склад леспромхоза, стыкование с путями широкой колеи, на данный момент не действует, пути разобраны)
 Станция Водогон (городская пассажирская станция)
 Станция Пихталы (не действует)
 Белое Озеро (главная станция дороги)
 Станция Палозеро

Узкоколейная станция Водогон находится на западной окраине города Северодвинск, у пересечения узкоколейки и автодороги Северодвинск — Онега. Севернее Водогона была станция Кудьма с нижним складом леспромхоза, который распродали в 1990-х годах (тогда же разобрана и ветка до Кудьмы). Вывозка леса полностью прекращена. Посёлок Палозеро превращён в дачный.

Подвижной состав

Локомотивы 

 ТУ8 — № 0284, 0332, 0543

Вагоны 
 Крытый вагон
 Вагон-цистерна
 Вагоны-платформы
 Вагон ПВ40 и ВП750
 Вагоны-платформы для перевозки леса

Путевые машины:
 Снегоочиститель узкоколейный

Частные средства передвижения 
 Самодельные «пионерки»

Фотогалерея

См. также 

 Нюбская узкоколейная железная дорога
 Лойгинская узкоколейная железная дорога
 Конецгорская узкоколейная железная дорога
 Зеленниковская узкоколейная железная дорога

 750 мм
 Узкоколейная железная дорога
 Удимская узкоколейная железная дорога
 Действующие узкоколейные железные дороги России

Примечания

Ссылки 

 
 
 Информация на «Сайте о железной дороге»

Карты 
 Топографическая карта Q-37-33.34.

Узкоколейные железные дороги Архангельской области
Экономика Северодвинска
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1949 году
Колея 750 мм
Здания и сооружения, построенные в 1949 году в России
1940-е годы в Архангельской области